Les Jobbé-Duval sont une lignée d'artistes bretons issue d'une famille de la bourgeoisie rennaise  :